Всего известно не менее двух успешных угонов самолётов Ан-24 в Турцию:
 15 октября 1970 года
 7 ноября 1982 года

См. также 
 Попытка угона 10 ноября 1978 года